Oyon peut faire référence à :

Toponyme 
 Oyon, une rivière française du département du Morbihan
 Oyon, une rivière française du département de Maine-et-Loire
 Oyón, municipalité dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque en Espagne
 Oyón, un des districts de la Province d'Oyón au Pérou

Patronyme 
 Marie Oyon, sénateur sous la IVe république française (voir Liste des sénateurs élus par l'Assemblée Nationale)

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme